Саймс (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Саймс, Анна — новозеландский игрок в хоккей на траве, участница турнира за Трофей чемпионов по хоккею на траве в составе национальной сборной (1987).
  (род. 1985) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Порт Аделаида».
 Саймс, Гэри — британский пауэрлифтер, чемпион мира в весе до 56 кг (1990).
  (род. 1942) — американский велогонщик, чемпион США в омниуме (1964), серебряный медалист Чемпионата мира в гите на 1000 м (1968).
  (род. 1986) — южноафриканский крикетчик, финалист Лиги чемпионов Twenty20 в составе клуба «Хайвельд Лайонс» (2012).
 Саймс, Джон (1879—1942) — британский крикетчик.
  (1840—1893) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1885—1889).
 Саймс, Дмитрий (род. 1947) — американский политолог советского происхождения.
 Саймс, Лиза — канадская гимнастка, серебряная медалистка Игр Содружества в командном первенстве по спортивной гимнастике (1994)
  (1761—1809) — британский военный и политический деятель, дипломат, посол Великобритании в Бирме (1795), член Королевского общества (с 1800), член Палаты общин (1806, 1807).
  (род. 1945) — новозеландский игрок в боулз, чемпион Новой Зеландии и победитель Азиатско-Тихоокеанского чемпионата в парах (1985).
  (1807—1872) — американская художница-портретистка, чьи работы входят в частности в собрания Смитсоновского музея американского искусства и Художественного музея Цинциннати.
 Саймс, Роберт Генри (1837—1908) — британский политик, мэр Бристоля (1893—1895, 1896—1898, 1902—1904).
  (род. 1943) — канадский политик, член Палаты общин (1972—1980).
  (1882—1962) — британский военный и политический деятель, резидент Великобритании в Адене (1928—1930), губернатор мандата Танганьика (1931—1934), генерал-губернатор Англо-Египетского Судана (1934—1940).
 Саймс, Том (род. 1994) — новозеландский легкоатлет, чемпион Океании в эстафете 4×400 м (2013)
  (род. 1969) — британский военный деятель, начальник Командованиея боевого и тылового обеспечения (2017—2019).
 Саймс, Томас Джон — новозеландский регбист, игрок кубка Air New Zealand в составе команды региона Хокс-Бей.
 Саймс, Уильям — британский политик, мэр Уинчестера (1928—1929)
  (1852—1914) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1896—1908).

См. также 
 Сайм
 Симес, Льямиль (ум. 1980) — аргентинский футболист.